Szemere Gyula (eredeti neve 'Sziránka') (1889–?) színész, 1909-ben kapott oklevelet az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
 Szemere Gyula (1911–1992) Kossuth-díjas (1957) nyelvész

Jegyzetek